Аи́да Петро́вна Зя́бликова (род. ) — советский и российский режиссёр-мультипликатор. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2014).

Биография 
Училась в Художественном училище в Ярославле 1958—1963 годах. Преподавала живопись в Художественной школе (1963—1967) во ВГИКе, на курсе художников-мультипликаторов (1967—1973).

На студии «Союзмультфильм» (1971—1974), а после на студии «Мульттелефильм» и Творческом объединении «Экран». Работала с художниками: Геннадием Смоляновым, Анной Потрясаевой, Ольгой Титовой и другими.

Экранизировала сказки Татьяны Александровой «Домовёнок Кузя» (4 фильма, 1984—1987) по сценарию Марины Вишневецкой и Валентина Берестова.

Также работала на студии «Кристмас Филмз» (1993—2002), а потом на ФГУП «Союзмультфильм» .

Участвовала в проектах «Шекспир в анимации», «Библия в анимации», по заказу телевидения Великобритании.

C 2003 года преподаёт во ВГИКе. Снималась в документальном телефильме «Куклы в мире людей».

Фильмография

Режиссёр 
 «Муми-тролль и комета» (Фильм первый) (1978)
 «Муми-тролль и другие» (1978)
 «Акаиро» (1980)
 «Жил-был Саушкин 1» (1981)
 «Жил-был Саушкин 3» (1982)
 «Следствие ведут колобки. Фильм 1.» (1983)
 «Следствие ведут колобки. Похищение века» (1983)
 «Три медведя» (1984)
 «Домовёнок Кузя. Дом для Кузьки» (1984)
 «Не надо торопиться» (1985)
 «Домовёнок Кузя. Приключения домовёнка» (1985)
 «Домовёнок Кузя. Сказка для Наташи» (1986)
 «КОАПП. Тайна зелёного острова» (1986)
 «Домовёнок Кузя. Возвращение домовёнка» (1987)
 «Расскажите сказку, доктор 1» (1988)
 «Расскажите сказку, доктор 2» (1988)
 «Расскажите сказку, доктор 3» (1988)
 «Карманник» (1990)
 «В стране Бобберов 1. Гомункулос» (1991)
 «В стране Бобберов 2. Обед с господином Грызли» (1993)
 «Укрощение строптивой», цикл «Шекспир: Великие комедии и трагедии» (1993)
 «Иосиф» (1996)
 «Кентерберийские рассказы» (2000)
 «Мир Хэми и Гофа» (2002)
 «Кролик с капустного огорода» (2006)
 «Меню» (2007)

Художница-мультипликатор 
 «Золочёные лбы» (1971)
 «Край земли» (1971)
 «Митя и Микробус» (1973)
 «Волшебник Изумрудного города» (1974)
 «Лямзи-тыри-бонди, злой волшебник» (1976)
 «Незнайка в Солнечном городе (1976—1977)
 «Осьминожки» (1976)
 «Малиновка и медведь» (1983)

Документальное кино 
Аида Зябликова снималась в документальном сериале:
 2007 «Фабрика чудес»

Награды 
 1990 «Карманник»:
 Приз МКФ в Пост-Мантре, 1991,
 Приз I МФАФ «Крок», 1991;
 1996 «Иосиф» — Приз «Серебряный Пульчинелло» за режиссуру на МКФ в Амальфи, 1997;
 2000 «Кентерберийские рассказы»:
 Приз Британской академии BAFTA за 1-ю серию,
 Номинация на премию «Оскар», 1998,
 Первый приз за лучший а/ф для телевидения на МКФ в Лос-Анджелесе, 2000.
 2007 «Кролик с капустного огорода»:
 Лауреатка XI Всероссийского фестиваля визуальных искусств в «Орлёнке»
 Лучший профессиональный фильм для семейного просмотра на Международном фестивале детского анимационного кино «Золотая рыбка»
 Диплом «За раскрытие темы семьи» — II Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Верное сердце»
 2008 «Меню» — Приз «Фортуна» на ОРФАК Суздаль-2008
 2012 — Благодарность Министерства культуры Российской Федерации — за большой вклад в российскую анимацию, многолетнюю плодотворную работу и в связи со 100-летием мультипликационного кино
 2014 — Заслуженный работник культуры Российской Федерации (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания

Ссылки 
 Зябликова Аида Петровна на сайте Аниматор.ru 
 Аида Зябликова — Энциклопедия отечественного кино

Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы России
Мультипликаторы ТО «Экран»
Лауреаты премии BAFTA
Художники России XX века
Художники СССР
Художники России
Выпускники Ярославского художественного училища